Слободан Пенезич (прозвище — «Крцун»; ; 2 июля 1918 — 6 ноября 1964) — югославский партийный и государственный деятель, Председатель Исполнительного вече Социалистической Республики Сербии (в составе СФРЮ) в 1962—1964 гг.; министр внутренних дел Сербии в годы правления Иосипа Броз Тито.

Пенезич также участвовал в аресте лидера «четников» Дражи Михаиловича. 5 июля 1952 года Пенезич награждён орденом «Народный Герой Югославии».

Карьера 
Пенезич был членом Центрального комитета Союза коммунистов Югославии и Исполнительного комитета Коммунистической партии Сербии. Он также занимал должность председателя исполнительного совета парламента Сербии.

Смерть 

6 ноября 1964 года Слободан Пенезич и Светолик Лазаревич погибли в результате автомобильной аварии — автомобиль вылетел с мокрой дороги и врезался в дерево. Некоторые, в частности, его жена, сомневались в официальной версии гибели, однако его сын считает, что найти опровергающие эту версию факты теперь невозможно.

Примечания 

Члены ЦК СКЮ
Коммунисты Сербии
Министры внутренних дел Сербии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Погибшие в автомобильных катастрофах